Gerstenmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Gerstenmaier (* 1943), deutsche Publizistin
 Eugen Gerstenmaier (1906–1986), deutscher Theologe und Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Gerstenmajer
 Gerstenmayer